

Geografia 
 Playas – città dell'Ecuador
 Playas – comunità non incorporata del Nuovo Messico, Stati Uniti d'America